Kotliński:
 Janusz Kotliński
 Janusz Kotliński (kolarz)
 Janusz Kotliński (lekkoatleta)
 Kazimierz Kotliński
 Roman Kotliński